Фёдор Тере́нтьев:
 Терентьев, Фёдор Александрович (1944—1983) — русский советский поэт.
 Терентьев, Фёдор Михайлович (1925—1963) — советский лыжник, олимпийский чемпион 1956 года.